São Tomé (capital), capital i la ciutat principal de l'estat insular africà de São Tomé i Príncipe 
 São Tomé i Príncipe, estat insular al golf de Guinea format per dues illes
 Illa de São Tomé, illa principal de l'arxipèlag de São Tomé i Príncipe